Пара Махеш Бхупати / Марк Ноулз - чемпион турнира.

Сеянные 
Вес сеянные начинают турнир со второго круга. 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Титул)
  Бруно Соарес /  Кевин Улльетт ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Четвертьфинал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)
 Максим Мирный /  Энди Рам ''(Финал)
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Canada Masters 2009